Christoph Müller parfois écrit Christoph Mueller, peut désigner plusieurs personnes au même nom :
 Christoph Müller (diplomate) (né en 1950), diplomate allemand.
 Christoph Romanus Müller (né en 1961), homme d'affaires allemand, ancien directeur général de plusieurs compagnies aériennes dont la Sabena, Aer Lingus ou Malaysia Airlines.
 Christoph Müller (producteur) (né en 1964), producteur de cinéma.
 Christoph Hermann Müller (né en 1967), musicien et compositeur Suisse.
 Christoph Müller (sauteur à ski) (né en 1968), sauteur à ski autrichien.

Notes et références